Симбиоз может означать:
 Симбиоз — взаимодействие и сосуществование разных биологических видов.
 В этнологии cимбиоз — форма взаимополезного сосуществования этнических систем в одном регионе, при котором симбионты сохраняют своё своеобразие.